Velocity steht für:

 Velocity, Anschlagsgeschwindigkeit bei Tasteninstrumenten
 Velocity (Flugzeughersteller), US-amerikanischer Hersteller von Flugzeugbausätzen
 VeloCity, Konferenz zu Radverkehr der European Cyclists’ Federation
 Velocity (Band), Bandprojekt von David Victor
 Velocity, Pseudonym von Paul Schmitz-Moormann (Musiker) (* 1975), deutscher Musiker
 Apache Velocity, Software für Textdateien
 HTC Velocity 4G, Handy-Modell
 WWE Velocity, Wrestling-Sendung 

Siehe auch: